Кизил-Коба (, з кримськотатарської — Червона Печера) — печера, що розташована за 3,5 кілометри від села Перевальне, Крим .
 Урочище Кизил-Коба — урочище в Криму, що знаходиться навкруги ущелини з однойменною печерою Кизил-Коба та русла річки Кизилкобінка з багатою флорою та фауною.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.